Lucio Marcio Censorino puede referirse a las siguientes personas:

 Lucio Marcio Censorino (cónsul 149 a. C.).— Cónsul en el año 149 a. C.
 Lucio Marcio Censorino (cónsul 39 a. C.).— Cónsul en el año 39 a. C.
 Lucio Marcio Censorino (monetalis).— Triunviro de la moneda en el año 82 a. C.